Als BMW 6er werden vier verschiedene Modellbaureihen von BMW bezeichnet.

 Die erste 6er-Reihe wurde von Oktober 1975 bis April 1989 mit der internen Bezeichnung E24 hergestellt.
 Die zweite 6er-Reihe wurde von August 2003 bis Juli 2010 mit den internen Bezeichnungen E63 (Coupé) und E64 (Cabrio) produziert.
 Die dritte 6er-Reihe wurde von März 2011 bis April 2018 als Cabriolet (F12), von Oktober 2011 bis Oktober 2018 als Coupé (F13) und von Juni 2012 bis April 2018 als Gran Coupé (F06) gefertigt.
 Die vierte 6er-Reihe wird seit November 2017 als Gran Turismo (G32) verkauft.

Die Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen in Deutschland 
Seit dem Marktstart 2003 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 36.792 BMW der 6er-Reihe neu zugelassen worden. Mit 3.681 Einheiten war 2004 das erfolgreichste Verkaufsjahr. 

Zulassungszahlen in Deutschland

Ähnliche Baureihen 
Als Ursprung der BMW 6er Reihe darf der BMW 503 gelten, der 1956 bis 1959 als Coupé und Cabrio gebaut wurde. Danach übernahm das Oberklasse-Coupé BMW 3200 CS diese Rolle (1962–1965). Diese wiederum wurde durch ein Coupé der oberen Mittelklasse 2000 CS („Neue Klasse“) abgelöst (1965–1970). Ergänzung und Nachfolger bis zum ersten echten 6er war das Oberklasse-Coupé 3.0 CSi (E9) (1968–1975).

Weblinks 

 Offizielle Website des BMW 6er

Einzelnachweise 

6er
Pkw-Modell
Fahrzeug der Oberklasse
Coupé
Cabriolet